

Personnage  
 Cap ou Caff, roi légendaire de l'île de Bretagne selon Geoffroy de Monmouth. 
 Le captain Cap, personnage aux idées et propos excentriques, emblématique de l’œuvre Alphonse Allais, inspiré à cet auteur par un de ses amis, ayant donc lui réellement existé : Albert Caperon (1864-1898), oisif viveur rentier, ayant un net penchant pour la boisson ; le personnage a été repris par l'auteur André Grall dans un ouvrage sorti en 1991.

Nom commun 

Cap est un nom qui peut désigner :
 cap, une avancée du littoral dans une étendue d'eau ;
 cap, la direction d'un véhicule, un bateau ou un aéronef, en navigation ;
 cap, un actif financier ;
 cap, un symbole mathématique.

Abréviation 
Cap est une abréviation qui peut désigner :
 Capricornus et Capricorni, le nom latin et son génitif de la constellation du Capricorne ;
 Captain America, dans l'univers de superhéros Marvel ;
 Compagnie d'approvisionnement, armée française.

Toponyme 

 Le Cap, une ville d'Afrique du Sud ;
 Rivière des Caps, un affluent du littoral sud du fleuve Saint-Laurent au Québec, au Canada.

Pseudonyme 

 le duo Christian Denayer et André-Paul Duchâteau, les auteurs des premières aventures du pilote automobile Alain Chevallier publiées dans Le Journal de Tintin à partir de 1970.

 Bang MinSoo, le rappeur et leader du groupe sud-coréen Teen Top.

Sigle 

CAP est un sigle ou un acronyme qui peut désigner :

en français
 course à pied, une abréviation souvent utilisée par les pratiquants de ce sport ;
 Convergence animaux politique, une association qui agit pour obtenir des avancées politiques en faveur des animaux ;
 Comité d'action des prisonniers, une association de détenus et d'ex-détenus partisans de l'abolition des prisons ;
 Cap21 (où CAP signifie citoyenneté, action, participation), un parti politique français ;
 contribution à l'audiovisuel public, également appelée redevance audiovisuelle ;
 catalogue d'accès public, en bibliothéconomie ;
 Centre d'analyse et de prévision, un ancien nom du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie au sein du Ministère des Affaires étrangères ;
 Commission d'assistance publique, anciennement une instance belge ;
 Cercle athlétique de Paris, un club de football français ;
 certificat d'aptitude professionnelle, un diplôme en France ;
 chaufferie avancée prototype, un réacteur nucléaire de recherche située à Cadarache ;
 Club athlétique périgourdin, l'ancien nom du Club athlétique Périgueux Dordogne (CAPD), un club de rugby à XV français ;
 Comité pour une autre politique, un mouvement politique belge ;
 Commission administrative paritaire, une instance de représentation et de dialogue de la fonction publique française ;
 Communauté d'agglomération de Poitiers ;
 Communauté d'agglomération périgourdine ;
 Convention pour une alternative progressiste, un parti politique français ;
 certificat d'acceptation préalable, dans la loi environnementale française, un document qui identifie le producteur d'un déchet, la nature de ce déchet, son type de conditionnement et son coût du traitement ;
 centre d'accueil psychiatrique ;
 Centre d'analyses et de publications, un centre de recherche de l'Institut Amadeus, think tank marocain ;
 Centre d’archives publicitaires, au Québec ;
 charbon actif en poudre ;
 chèque d'accompagnement personnalisé, en France ;
 circulation aérienne publique, pour qualifier un aérodrome français n'ayant pas de restriction d'accès ;
 conseiller en accompagnement professionnel, une profession ;

en anglais

 Civil Air Patrol, une organisation bénévole, auxiliaire civile de l'US Air Force aux États-Unis ;
 théorème CAP (Consistency, Availability, Partition Tolerance), un théorème d'informatique ;
 CAP Group, une ancienne société de logiciels britannique, antécédent de Atos ;
 Canadian Action Party (en français, Parti action canadienne), un parti politique canadien ;
 Cellulose Acetate Propionate, le nom d'un plastique ;

en italien
 Codice di Avviamento Postale (en français, code postal).

Code 

CAP est un code qui peut désigner :
  ;
 Capiz, selon le code ISO 3166-2:PH des subdivisions des Philippines.

Nom d'avion 
Cap est le nom générique des avions de voltige conçus par Auguste Mudry :

 Cap 10 ;
 Cap 20 et 21 ;
 Cap 230, 231 et 232.

Homonymie d'hydronyme
Code
Homonymie d'acronyme
Abréviation
Sigle de 3 caractères
Acronyme